Sapronow ist der Familienname folgender Personen:

 Oleg Sapronow (* 1970), russischer Handballspieler
 Timofei Wladimirowitsch Sapronow (1887–1937), Leiter der Gruppe "Demokratische Zentralisten"